Welling ist der Name mehrerer Ortschaften/Stadtteile:

 Welling (London), ein Stadtteil Londons
 Welling (Alberta) in der Provinz Alberta, Kanada
 Welling (Oklahoma), USA
 Welling, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Welling (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern

Welling ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Welling (* 1948), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Georg von Welling (1655–1727), deutscher Alchemist, Bergwerksdirektor und Theosoph
 Hans Georg Welling, deutscher Militär, Ingenieur, Feuerwerker und Autor
 Heinrich Welling (1555–1620), deutscher Altphilologe sowie Professor an der Universität Tübingen
 Herbert Welling (* 1929), deutscher Physiker
 James Welling (* 1951), US-amerikanischer Fotograf
 James Clark Welling (1825–1894), US-amerikanischer Pädagoge und 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society
 Michael Welling (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Fußballmanager
 Milton H. Welling (1876–1947), US-amerikanischer Politiker
 Tom Welling, US-amerikanischer Schauspieler
 Torsten Welling (* 1985), deutscher Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz 

Welling ist der Name eines:
 Livländischen Adelsgeschlechts Welling (Adelsgeschlecht)

Welling ist der Name eines englischen Fußballclubs:
 Welling United

Siehe auch: 
 Vellingk
 Weling
 Wellingen
 Wellings Landsbymuseum